Aurelio Luini (ca 1530-ca 1592), peintre italien ;
 Bernardino Luini (ca 1481-1532), peintre italien ;
 Elia Luini (1979-), rameur italien ;
 Francesco Luini (1740-1729), mathématicien italien ;
 Giacomo Luini (1771-1845), homme politique italien.